Dulichia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1845,. Dulichia ingår i familjen Podoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Dulichia